Can Carbonell o Can Bohigues, edifici d'Anglès (Selva)
 Can Carbonell (Cabrils), masia de Cabrils (Maresme)
 Can Carbonell (Caldes de Malavella), masia que dona nom a una urbanització a Caldes de Malavella (Selva)
 Can Carbonell (Canet de Mar), edifici de Canet de Mar (Maresme)
 Can Carbonell (Llívia), masia de Llívia (Cerdanya)
 Can Carbonell (Sant Just Desvern), masia de Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
 Can Carbonell (Santa Margarida i els Monjos), edifici de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
 Can Carbonell (Sils), masia de Sils (Selva)
 Can Carbonell (Terrassa), masia de Terrassa (Vallès Occidental)
 Can Carbonell de Pinells, masia de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
 Can Carbonell (Santa Maria de Palautordera), masia de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)